Главани могу бити:
 Главани (Барбан), насељено место у општини Барбан, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Главани (Кострена), насељено место у општини Кострена, Истарска жупанија, Република Хрватска